Harlingen kan syfta på

Harlingen, Nederländerna – en stad och en kommun i provinsen Friesland i Nederländerna
Harlingen, Texas – en stad i Cameron County i södra Texas, USA